Перковський Арнольд Леонідович, Арнольд Леонідович Перковський (16.01.1932–27.09.2005) — дослідник історичної демографії України, демограф.
 Перковський Євген Едуардович, Євген Едуардович Перковський — український зоолог і палеонтолог.